Le Pâquier (Fribourg), een gemeente in het Zwitserse kanton Fribourg.
 Le Pâquier (Neuchâtel), een gemeente in het Zwitserse kanton Neuchâtel.